Jeanne Cherhal (1978-), chanteuse et auteure-compositrice-interprète française ;
Liz Cherhal, née Lise Cherhal (1982-), chanteuse, accordéoniste et guitariste française, sœur de la précédente ;
Corentin Cherhal (1994-), coureur cycliste français.